Ana Paula Albuquerque é uma cantora de música popular brasileira.

Ana Paula Albuquerque é cantora, compositora, arranjadora e professora de canto popular da Escola de Música da UFBA e da Escola Baiana de Canto Popular. Maranhense, criada no Pará, a artista elegeu a Bahia como seu estado. Apaixonou-se pela musicalidade local quando, ainda aos 16 anos, veio estudar música na UFBA. Começou pelo curso de extensão e estendeu para a graduação em canto.

Referência vocal em Salvador como intérprete e educadora, Ana Paula tem grande influência jazzísticas e dá espaço para improvisação e inventividade no seu canto. Iniciou a carreira profissional em 1999 como cantora da Orquestra Fred Dantas e da banda Bahia Sambajazz Quinteto, mas apenas em 2005 ela começa a carreira solo, na qual lançou dois discos: o recém-nascido ​Omaremim​ e o homônimo de 2013.

Nesses anos de trajetória musical, conquistou vários prêmios nos principais festivais de música da Bahia, como Melhor Intérprete Vocal no Festival de Música da Rádio Educadora FM (2008) e no Unifest (2007) e Melhor Música Vocal (2005), também no Festival da Educadora. Ela ainda dividiu palco com renomados artistas da música brasileira, como Vanessa da Mata, Zé Manoel, Filó Machado, Roberto Mendes, Riachão, Mateus Aleluia, Antônio Carlos e Jocafi, dentre outros.

Ana Paula também é mestra pela Unicamp com uma pesquisa sobre o ensino do Canto Popular nas universidades públicas brasileiras. O trabalho como educadora começou em 2000 e ganhou força em 2007, com a criação da Escola Baiana de Canto Popular, espaço que mantém até hoje. Na escola, Ana Paula desenvolve com seus alunos trabalho de pesquisa musical e desenvolvimento vocal que é referência na formação de vários artistas baianos da nova geração como Luedji Luna, Illy, Filipe Lorenzo e Gab Ferreira.

Texto por Marcelo Argôlo

Discografia 
OMAREMIM (2019) Álbum Independente     
Ana Paula Albuquerque ( 2013 ) Álbum  Independente
Participação Internacional 
 I love bossa nova
http://ilovebossanova.bandcamp.com/track/ana-paula-albuquerque-yemanja
Conexão Bahia Sweden      
http://www.allaboutjazz.com/sweden-bahia-connection-fredrik-noren-mirrors-review-by-mark-sabbatini.php 

Cantores do Maranhão